Knock on Wood puede referirse a:

Música 
 «Knock on Wood» (canción), una canción de 1966 de Eddie Floyd, versionada por muchos artistas
 Knock on Wood (álbum de Amii Stewart), 1979
 Knock on Wood – The Best of Amii Stewart, un álbum de 1996
 Knock on Wood (álbum de Eddie Floyd), 1967
 Knock on Wood (álbum de The Young Gods), 2008
 «Knock on Wood» (1942), una canción escrita por M.K. Jerome y Jack Scholl, de la película Casablanca.
 «Knock on Wood», la canción principal de la película de 1954, escrita por Sylvia Fine.
 «Knock on Wood», una canción de Prefab Sprout de From Langley Park to Memphis

Cine y televisión 
 Knock on Wood (película), una comedia de 1954 protagonizada por Danny Kaye
 Knock on Wood (película de 1981) o La Chèvre, una comedia francesa de Francis Veber
 «Knock on Wood», un episodio de Little Einsteins
 Knock on Wood, una serie canadiense de 1982 escrita y dirigida por Phil Comeau